est une expression anglaise signifiant « en public à Paris ». Elle peut faire référence à :

Live in Paris 

 , album d'Aṣa sorti en  ;
 , album d'Art Ensemble of Chicago sorti le  ;
 , album de Diana Krall sorti le  ;
 , album de Jemeel Moondoc sorti en  ;
 , album de John Coltrane sorti le  ;
 , album de Miles Davis sorti le  ;
 , album de Psychic TV sorti le  ;
 , album de Seal sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;

Autres 

 Paris, album de Supertramp sorti en  ;

 Live in Paris 1975, album de Deep Purple sorti le  ;

 Live in Paris+, album de Jill Scott sorti le  ;

 , album de Laura Pausini sorti le .

Voir aussi